Jean-Pierre Rey peut désigner :
 Jean-Pierre-Antoine Rey (1767-1842), général français ;
 Jean-Pierre Rey (1927-2002), acteur et directeur de théâtre belge ;
 Jean-Pierre Rey (1936-1995), photographe et reporter français.